ČSTV je zkratka s více významy:

 Československý svaz tělesné výchovy (1957–1990)
 Český svaz tělesné výchovy (1990–2013), od 27. dubna 2013 Česká unie sportu